«The Dream of the Blue Turtles» — перший студійний альбом британського музиканта Стінга. Випущений у 1985 році.

Список композицій

Сторона 1 
 «If You Love Somebody Set Them Free» — 4:14
 «Love Is the Seventh Wave» — 3:30
 «Russians» (Сергій Прокоф'єв, Sting) — 3:57
 «Children's Crusade» — 5:00
 «Shadows in the Rain» — 4:56

Сторона 2 
 «We Work the Black Seam» — 5:40
 «Consider Me Gone» — 4:21
 «The Dream of the Blue Turtles» — 1:15
 «Moon over Bourbon Street» — 3:59
 «Fortress Around Your Heart» — 4:48

B-Side 
 «Another Day» — 3:54
 «Gabriel's Message» — 2:15

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Стінга
Дебютні альбоми 1985
Альбоми A&M Records